Groupe des sept, un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays ;
 Groupe des sept, un groupe de peintres canadiens ;
 Groupe des sept, un groupe d'activistes français durant la guerre d'Algérie ;
 Groupe des sept, un groupe d'artistes français nés en Algérie exposant à Alger durant la guerre d'Algérie ;
 Groupe des sept, organisation intersyndicale regroupant les sept syndicats d’enseignement les plus représentatifs au Sénégal.